De 19e Knesset was de Knesset, het Israëlische parlement, dat tijdens de Israëlische parlementsverkiezingen van 22 januari 2013 gekozen was. Ze startte op 5 februari 2013 met de beëdiging van de 120 Knessetleden, waaronder 48 nieuwe. Op 6 februari 2013 was de eerste sessie. Binyamin (Fouad) Ben-Eliezer van de Arbeidspartij fungeerde tijdelijk als voorzitter ('spreker') van de Knesset. De vaste voorzitter was Yuli-Yoel Edelstein van de Likoed. De 19e Knesset telde 27 vrouwen, wat meer was dan bij de vorige Knessets. Voorts telde het nieuwe parlement 11 Arabische Israëliërs. Op 2 december 2014 werd de 19e Knesset door premier Netanyahu ontbonden. De Knesset stemde op 3 en 8 december voor zijn ontbinding. 8 december 2014 was de laatste sessie van de 19e Knesset. De Knesset was in reces tot de verkiezingen van 17 maart 2015. 30 maart 2015 was de laatste dag van de 19e Knesset.

Fractievorming 
Er waren twaalf politieke fracties. Likoed en Jisrael Beeténoe vormden samen de fractie Likoed-Jisrael Beeténoe, die met 31 zetels de grootste fractie was. Twintig leden kwamen van de Likoed en elf leden van Jisrael Beeténoe. In 2009 hadden deze partijen 27 respectievelijk vijftien zetels. De in 2012 door Yair Lapid opgerichte partij Yesh Atid ('Er is een Toekomst') vormde met negentien zetels de op-één-na grootste fractie. Een andere nieuwe partij was de eind 2012 door Tzipi Livni opgerichte partij Hatnuah ('De Beweging') met zes zetels. Meretz behaalde ook zes zetels, twee keer zoveel als tijdens de 18e Knesset. De partij Tekumah van de Nationale Unie was gefuseerd met Het Joodse Huis. Het Joodse Huis behaalde twaalf zetels, vijf meer dan in 2009. De Arbeidspartij en het Verenigd Thora-Jodendom groeiden beide met twee zetels. Kadima, in 2009 nog de grootste fractie met 28 zetels, behaalde slechts twee zetels en was de kleinste fractie in de 19e Knesset. Shas, de Verenigde Arabische Lijst, Hadash en Balad bleven even groot als in 2009.

Op 7 juli 2014 splitste Jisrael Beeténoe zich af van de fractie Likoed-Jisrael Beeténoe, maar de partij bleef wel binnen de coalitie van Netanyahu III.

Zetelverdeling

Coalitievorming
Op 2 februari 2013 gaf president Shimon Peres aan Benjamin Netanyahu de opdracht om de mogelijkheden om een nieuwe Israëlische regering te vormen te onderzoeken. Volgens de Israëlische wet krijgt een formateur daar vier weken de tijd voor. Een complicatie voor Netanyahu was dat Naftali Bennett van Het Joodse Huis en Yair Lapid samen een strategisch blok gevormd hadden door af te spreken dat ze niet zonder de andere partij aan de regering deel zouden nemen. Netanyahu wilde zijn laatste regeringspartners Shas en het Verenigd Thora-Jodendom in de regeringscoalitie houden, maar Yair Lapid van Yesh Atid wilde niet samen met de ultraorthodoxe partijen in de regering zitten. Op 19 februari 2013 tekende Benjamin Netanyahu en Tzipi Livni van Hatnuah een coalitie-overeenkomst. Daarmee had de coalitie 37 zetels en kwam ze nog 24 zetels tekort voor een minimale meerderheid in de Knesset. Zaterdagavond 2 maart kreeg Netanyahu de maximale uitstel van twee weken om een regering te vormen. Als dat Benyamin Netanyahu op 16 maart 2013 nog niet gelukt zou zijn, had er een nieuwe formateur benoemd kunnen worden of hadden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven kunnen worden, maar woensdagavond, 13 maart 2013 werd bekendgemaakt dat er een nieuwe Israëlische regering gevormd was die uit de coalitiepartijen Likoed-Jisrael Beeténoe, Yesh Atid, Het Joodse Huis en Hatnuah zou bestaan, met in totaal 68 zetels in de Knesset. De nieuwe regering bestaat uit minder ministers dan de vorige regering, iets waarvoor Yair Lapid zich sterk gemaakt had. De 32e Israëlische regering had zondag 17 maart 2013 haar laatste vergadering en maandag 18 maart werd de 33e regering van Israël beëdigd.

Leden
Opmerking: de namen van de leden zijn geschreven zoals de Engelstalige versie van de website van de Knesset deze weergeeft.

Wetgevende macht in Israël
Knesset, 19e